

Geografia 
 Kotow – villaggio nel comune di Bircza, voivodato della Precarpazia, Polonia

Persone 
 Alexander Kotow – scacchista sovietico, Grande maestro
 Fiodor Kotow – politico sovietico
 Oleg Kotow – cosmonauta russo-ucraino

Altro 
 Matka Teresa od kotów – film del 2010 diretto da Paweł Sala